

Верше () — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства

Верше () — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя

Див. також 
 Ой верше мій, верше — лемківська народна пісня